VP peut faire référence à :
 Vice-président ;
Vidéo-projecteur;
Visage Pâle (totémisation scout)
 Véhicule particulier ;
 Voitures particulières ;
  ;
 Vente-privee.com, site internet de ventes évènementielles ;
 Voyage-privé.com, site internet de ventes privées de voyages ;
 VP Records, un label de musique reggae dancehall ;
  ;
 Vernet-Pairard, automobiles ;
 Vélo pliant ;
 Vision de près, Ophtalmologie ;
 Ville de Paris.

Références